Nagapattinam (district), een district in India
Nagapattinam (stad), een stad in dit district